Die Fußball-Sachsenliga 2021/22 war die 32. Spielzeit der höchsten Spielklasse des Sächsischen Fußballverbandes.

Teilnehmer 

An der Spielzeit 2021/22 nahmen insgesamt 20 Vereine teil. Diese sind wie folgt:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Sachsenliga 2020/21:
  SC Freital
  FC 1910 Lößnitz
  SV Einheit Kamenz
  SG Taucha 99
   Großenhainer FV 90
  SSV Markranstädt
   SG Motor Wilsdruff
   FV Eintracht Niesky
  Germania Mittweida
   FSV 1990 Neusalza-Spremberg
  FV Dresden 06
  Radebeuler BC 08
   FSV Motor Marienberg
   VfB Empor Glauchau
  FC Blau-Weiß Leipzig
  BSG Stahl Riesa
   SG Handwerk Rabenstein
  VfL Pirna-Copitz
  Kickers 94 Markkleeberg
  SG Dresden Striesen

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
Der Vorstand des sächsischen Fußball-Verbandes hatte dem Antrag des Spielausschusses entsprochen und den Spielmodus in der Landesliga modifiziert. In der Landesliga wurde eine einfache Runde zur Endabrechnung herangezogen. Das sind 19 Spieltage, der letzte war für den 11. Juni 2022 terminiert.

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website
 Saisontabelle auf Kicker.de

Einzelnachweise 

Sachsenliga 2021 22
2021